I suoi fratelli Bill Christian e Roger Christian, anche loro hockeisti su ghiaccio, hanno vinto la medaglia d'oro a Squaw Valley 1960.

Palmarès

Olimpiadi invernali
1 medaglia:
1 argento (Cortina d'Ampezzo 1956)

Collegamenti esterni